

Прізвище 

А́йртон () — англійське прізвище. Означає «родом з поселення на річці Ері».

Ayrton 
 Герта Маркс Айртон (1854—1923) — англійська жінка-інженер і математик
 Вільям Едвард Айртон (1847—1908) — британський фізик і електроінженер
 Едвард Айртон (1882—1914) — британський єгиптолог і археолог

Ireton 
 Альберт Айртон (1879—1947) — британський боксер
 Генрі Айртон (1611—1651) — діяч англійської буржуазної революції

Вигадані персонажі 
 Том Айртон (Tom Ayrton) — герой романів Жуля Верна «Діти капітана Гранта» і «Таємничий острів»

Ім'я 

А́йртон () — чоловіче ім'я.
 Айртон Сенна (1960—1994) — бразильський автогонщик
 Айртон Андріолі ( 1965) — бразильський футболіст і тренер
 Айртон Бадовіні ( 1986) — італійський мотогонщик
 Айртон Рібейру Сантуш ( 1990) — бразильський футболіст

Топонім 
 Айртон — місто в США, штат Айова

Примітки